Сезон 1916/17 стал для «Манчестер Юнайтед» вторым сезоном в военной лиге Ланкшарира, организованной после отмены официальных турниров в Футбольной лиге в связи с началом войны.

В Главном турнире (Principal Tournament) команда выступала в секции Ланкшарира, которая состояла из 16 команд, игравших 30 матчей. Во Вторичном турнире (Subsidiary Tournament) команда выступала в группе D, в которой было 4 команды. Матчи в этих турнирах считаются неофициальными и не включаются в статистику игроков и клуба.

8 августа 1916 года рядовой Оскар Линксон, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 1908 по 1913 годы, пропал без вести во время  в ходе боевой операции на Сомме. Его тело не было найдено, но он считается погибшим в этой битве.

3 мая 1917 года младший сержант 8-го батальона Восточного Суррея Сэнди Тернбулл погиб в битве при Аррасе. Его тело не было найдено. Сэнди Тернбулл выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1906 по 1915 годы, сыграв за клуб 247 матчей и забив 101 гол.

Главный турнир Ланкашира

Итоговая турнирная таблица

Вторичный турнир Ланкашира. Группа D

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1916/17 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Football League (Lancashire Section) 1916/17 
 Football League Lancashire Section Subsidiary Tables 1916/17 

1916/1917
Манчестер Юнайтед